Tři tečky (...) mají více významů:

 výpustka (též tři tečky) – typograficky nesprávný zápis interpunkčního znaménka, správně je …
 S – v Morseově abecedě

Značky